Poletto ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Poletto (* 1971), deutsche Köchin
 Giacomo Poletto (1840–1914), italienischer Danteforscher
 Ovidio Poletto (* 1935), italienischer Bischof von Concordia-Pordenone
 Severino Poletto (1933–2022), italienischer römisch-katholischer Erzbischof und Kardinal